Улица Ми́ера ( — Мирная улица) — улица в Риге, в Центральном районе и Видземском предместье, в исторических районах Центр и Браса. Начинается от перекрёстка улиц Бривибас, Матиса и Шарлотес (близ театра «Дайлес»); ведёт в северо-восточном направлении до Брасовского моста, где переходит в улицу Гауяс.

Длина улицы — . Почти на всём протяжении имеет асфальтовое покрытие; часть улицы замощена булыжником. На участке от Брасовского моста до перекрёстка с улицами Клуса и Казарму движение одностороннее (в сторону центра города). На всём протяжении по улице проходит маршрут трамвая № 11; по части улицы также проходит автобусный маршрут № 9.

В 2014 году портал SkyScanner, сравнивая известные мировые центры хипстерской культуры, признал рижскую улицу Миера самой хипстерской улицей в мире.

История 
Улица Миера образовалась как путь, ведущий к Большому кладбищу, чем и объясняется её название. В списках улиц города Риги она впервые упоминается 1846 году под названием Jaunā Mirušo iela (Новая Мёртвая улица). Современное название, которое больше не изменялось, улица носит с 1859 года.

Первоначально улица Миера начиналась от площади, где ныне стоит Новая церковь Гертруды, вела на северо-запад по нынешней улице Таллинас и затем поворачивала на северо-восток по своей нынешней трассе. В 1885 году часть улицы Миера была отнесена к новоустроенной Ревельской улице (ныне улица Таллинас); с этих пор улица Миера начиналась от современного перекрёстка с улицами Таллинас и Аристида Бриана.

Часть нынешней улицы Миера от этого перекрёстка до театра «Дайлес» известна с 1843 года как Vecā Mirušo iela (Старая улица Умерших), а с 1859 года она носила название Каролиненская улица (). В 1937 году улица Карлинес вошла в состав улицы Миера; одновременно с противоположной стороны к улице Миера была присоединена улица Лиела Лачу () — ныне дальняя часть улицы Миера, после развилки с улицей Клуса.

Примечательные здания 
 Большое количество зданий на улице Миера, построенных в начале XX века, являются охраняемыми памятниками архитектуры местного значения.
 Дом 22 — кондитерская фабрика «Laima».
 Дом 45 — Рижский родильный дом.
 Дом 58 — бывшая Рижская табачная фабрика (закрыта в 2009 году).

Прилегающие улицы 
Улица Миера пересекается со следующими улицами:

 Улица Бривибас
 Улица Шарлотес
 Улица Майзницас
 Улица Аннас
 Улица Палидзибас
 Улица Аристида Бриана
 Улица Таллинас
 Улица Алояс
 Улица Эвелес
 Улица Менесс
 Улица Хоспиталю
 Улица Сенчу
 Улица Зирню
 Улица Клуса
 Улица Казарму
 Улица Иерочу
 Улица Лачу
 Улица Упес

Примечания

Литература 
 

Улицы Брасы
Улицы центра Риги